Mistrzostwa Świata w Lacrosse 2010 - 11. MŚ w lacrosse mężczyzn, które odbyły się w Manchesterze (Anglia) w dniach 15 - 24 lipca 2010. Złoty medal zdobyła drużyna Stanów Zjednoczonych, która w finale pokonała Kanadę 12-10. Mecze odbywały się w arenie Armitage Centre.

Runda wstępna

Dywizja błękitna

Dywizja pomarańczowa

Dywizja śliwkowa

Dywizja żółta

Dywizja czerwona

Dywizja turkusowa

Dywizja szara

Runda zaawansowana 
Startując 19 lipca, wszystkie drużyny wyłączając dywizję błękitną, awansowały do 3 kolejnych dywizji: Górnej, Średniej i Dolnej.

Dywizja górna

Mecz o 3. pozycję

Mecz o 3. pozycję

Dywizja średnia

Mecz o 3. pozycję

Mecz o 3. pozycję

Dywizja dolna

Mecz o 3. miejsce

Runda pocieszenia

Mecz o 3. miejsce

Runda Play-in

Mecze o miejsca 1−4

Mecze o miejsca 9−12

Mecze o miejsca 17−20

Runda medalowa

Półfinały

Mecz o Brązowy Medal

Mecz o Złoty Medal

Runda pocieszenia

Mecze o miejsca 5−8

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 9−12

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 13−16

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 17−20

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 21−24

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 25−28

Mecz o 3. miejsce

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
Mistrzostwa Świata w Lacrosse 2010 - strona oficjalna
Wiadomości lacrosse w Polsce 

Mistrzostwa świata w lacrosse
2010 w sporcie